

Населені пункти та їхні частини

 Хойни — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хойни — село в гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Хойни — село в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства
 Хойни — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Хойни — частина села Отмяново в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хойни — частина села Вулька-Пентковська в гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Хойни — колонія в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Хойни — осада в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства

Примітки